Омар Даф (фр. Omar Daf, нар. 12 лютого 1977, Дакар) — сенегальський футболіст.
 Даф — музичний інструмент.

Див. також 
 DAF